Port Laki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lakkíon, ort, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Limín Lakkí, vik, Sydegeiska öarna, 

Robotskapade Greklandförgreningar